«Пира́нья»:
 Пиранья (фильм, 1978)
 Пиранья (фильм, 1995)
 Пиранья в 3D — трёхмерный фильм 2010 года.

См. также 
 Пиранья — про другие фильмы-пираньи.